Paul Henss oder Paul Henß ist der Name folgender Personen:

 Paul Henss (SS-Mitglied) (1922–2008), Mitglied der Leibstandarte SS Adolf Hitler
 Paul Henss (Fabrikbesitzer) (1880–1961), Fabrikbesitzer